Séleucie est le nom de nombreuses villes qui ont été fondées à l'époque hellénistique par les souverains de la dynastie des Séleucides, notamment en Syrie, Mésopotamie et Anatolie.

Parmi ces nombreuses cités on peut relever :
 Séleucie de Piérie, fondée par Séleucos I Nicator en Syrie antique, dans l'actuelle province turque de Hatay. 
 Séleucie du Tigre, fondée par Séleucos I Nicator en Mésopotamie, face à Ctésiphon et proche de Bagdad en Irak.
 Séleucie sur l'Eulaios, actuelle Shush en Iran. 
 Séleucie du Méandre ou de Carie, autre nom de Tralles en Asie mineure (actuelle Aydın en Turquie)
 Séleucie Trachée ou d'Isaurie, fondée par Séleucos I Nicator, aujourd'hui Silifke, en Cilicie sur le Calycadnos (capitale du thème byzantin de Séleucie).
 Séleucie sur l'Euphrate, partie de Zeugma située sur la rive gauche de l'Euphrate.
 Séleucie sur le Pyrame, Mopsueste en Cilicie sur le Ceyhan (ou Pyrame) 
  en Pisidie, proche de la ville turque d'Eğirdir dans la province d'Isparta
 Séleucie de Pamphylie, à proximité de la ville turque de Manavgat dans la province d'Antalya
Villes qui ont été appelées Séleucie :
 Abila dans la décapole en Jordanie
 Gadara
 Coche

Seleucie
Anatolie